Tendon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tendon, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Guinea 

 Tondon (ort), Kindia Region, Préfecture de Dubréka, 

Robotskapade Guineaförgreningar